Marienkathedrale steht für
 Marienkathedrale von Kilkenny, Irland
 Marienkathedrale von Killarney, Irland
 Marienkathedrale (Damaskus)
 Marienkathedrale (Northampton)
 Marienkathedrale (Krk)
 Kathedrale von Qasr Ibrim in Unternubien
 Marienkathedrale (Tallinn), Estland

St.-Marien-Kathedrale steht für:
 St.-Marien-Kathedrale (Windhoek)
 St. Mary’s Cathedral (Tuam)